El Himno Nacional de la República de Sajá (Yacuto: Саха Өрөспүүбүлүкэтин өрөгөйүн ырыата; ) fue escrito originalmente en el idioma yakuto por Savva Tarasov y posteriormente traducido al ruso por Mijail E. Timofeyev. La música compuesta por Kirill Gerasimov.

Теxto

Versión yacuto

Versión ruso 
Якутия, ты светом зари
К добру и счастью всех нас зовёшь,
Алмазной радугой ты горишь
И нас к победам грядущим ведёшь.

Цвети и крепни, родная земля,
Расти и славься, Якутия.
Краса и гордость России ты всей,
Тебя раздольней нет и щедрей.

Привольно Лена наша течёт,
Водой живой до края полна.
Она согласье и силу несёт
Дарует мир всем народам она.

Земля Саха, святыни твои
С вершин веков напутствуют нас.
Мы путь продолжили предков своих,
И с честью мы их исполним наказ.

Traducción literal 
Yakutia, tú eres la luz de la aurora!
Para tú la bondad y la felicidad que nos llamas.
Tú brillante como un arco iris de diamantes tu brillas
Y nos llevarás a la victoria en el futuro
 

Brillo y crecer más fuerte, la tierra natal!
Crecen y se regocijan, Yakutia!
Tú eres la belleza y el orgullo de toda Rusia
Tú eres libre, y liberal en tus dones.
 
Libremente fluye nuestro Lena
Con agua de Estar a tu fronteras de ancho.
Lleva a la armonía y la fuerza.
Se otorga a todos los pueblos la paz.
 

 
Tierra de Saja, tus lugares sagrados
Desde los picos de edades con nosotros directamente.
Seguimos el camino de nuestros antepasados
Y con el honor de cumplir con su mandato.

Referencias

Enlaces externos 
 Letra del himno en yakuto 
 Letra del himno en ruso
 Partitura del himno en yakuto

Sajá
himno nacional
Composiciones en fa mayor